Die American Le Mans Series 1999 begann mit dem 12-Stunden-Rennen von Sebring am 20. März 1999 und endete am 7. November 1999 in Las Vegas.

Ergebnisse

Rennkalender 

Gesamtsieger sind fett hervorgehoben.

Gesamtwertungen

LMP 900 Fahrer, Hersteller und Teams

GTS Fahrer, Hersteller und Teams

GT Fahrer, Hersteller und Teams

Weblinks 
 Website der ALMS

ALMS-Saison
Almssaison